Sabler - consiste littéralement à poudrer de, ou projeter du sable. Le résultat de l'opération est un sablage.

 Sabler le champagne : boire du champagne pour célébrer un événement.
 Sablage industriel : Le sablage est une technique industrielle de nettoyage des surfaces en utilisant un abrasif projeté à grande vitesse à l'aide d'air comprimé au travers d'une buse, sur le matériau à décaper.
Sablage des routes - Le sablage des routes en hiver permet d'augmenter leur adhérence quand elles sont couvertes de verglas; d'une part, lorsqu'un poids (véhicule, piéton) s'exerce sur un grain, la force est concentrée sur l'aspérité, induisant une pression très grande ; or, à haute pression, l'eau est liquide (la glace occupe un volume plus important que l'eau liquide à 0 °C en raison de sa structure cristalline), donc la glace fond localement (voir les articles Glace et Diagramme de phase) ; d'autre part, les grains de sable étant foncé, il chauffent plus au soleil et participent donc à la fonte en redissipant l'énergie solaire (qui sinon est réfléchie). Pour cet usage, on préfère utiliser du sable artificiel, dont les aspérités se prêtent mieux à cet usage.

Autres acceptions 
On peut sabler
 des gâteaux ou des biscuits avec du sucre pour les décorer et leur donner une texture de surface qui rappelle le sable ;
 des boissons alcoolisées (vin, champagne), mais avec une acception différente (voir ci-dessus).